Śląsk to my – album polskiego zespołu  Contra Boys, wydany w 2003 roku.

Lista utworów 
 „Wrocławski klub”
 „Dzisiejszy dzień”
 „Dla mnie byłaś piękna”
 „To czas, by iść”
 „Wszyscy spotkamy się na dworcu”
 „Podły los”
 „Respekt i honor”
 „Sobotni wieczór w mieście”
 „Niezwyciężeni, hej, Śląsk”
 „Flacha za flachą"

Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2003